Tasersuaq è:
Tasersuaq, lago della Groenlandia nel comune di Qeqqata
Tasersuaq, lago della Groenlandia nel comune di Kujalleq
Tasersuaq, lago della Groenlandia tra i comuni di Qeqqata e Sermersooq 
Tasersuaq, lago della Groenlandia nel comune di Kujalleq
Tasersuaq, lago della Groenlandia nel comune di Kujalleq